Sacerdote, una persona que se dedica con una designación específica a realizar actos de culto en una religión
 Sacerdote (Iglesia católica), ministro del culto de la Iglesia católica 
 Ana Sacerdote, una artista abstracta argentina de origen italiano
 Eugenia Sacerdote de Lustig, médica ítalo-argentina

Santos 
 San Sacerdote de Limoges, obispo, monje y abad (s. VIII), celebrado el 5 de mayo;
 San Sacerdote de Lyon, obispo (552), celebrado el 11 de septiembre.